El término Arlington puede referirse a:

 En Estados Unidos:
 Arlington (Alabama)
 Arlington (Arizona)
 Arlington (California)
 Arlington (Carolina del Norte)
 Arlington (Colorado)
 Arlington (Dakota del Sur)
 Arlington (Georgia)
 Arlington (Illinois)
 Arlington (Indiana)
 Arlington (Iowa)
 Municipio de Arlington (Iowa)
 Arlington (Kansas)
 Arlington (Kentucky)
 Arlington (Massachusetts)
 Municipio de Arlington (Míchigan)
 Arlington (Minnesota)
 Municipio de Arlington (Minnesota)
 Municipio de Arlington (Misuri)
 Arlington (Nebraska)
 Arlington (Nueva York)
 Arlington (Ohio)
 Arlington (Oregón)
 Arlington (Tennessee)
 Arlington (Texas)
 Arlington (Vermont)
 Condado de Arlington, Virginia
 Cementerio de Arlington
 Arlington (condado de Harrison, Virginia Occidental)
 Arlington (condado de Upshur, Virginia Occidental)
 Arlington (Washington)
 Arlington (Wisconsin)

 En Canadá:
 Arlington (Isla del Príncipe Eduardo)
 Arlington (Nueva Escocia)
 Arlington (Ontario)
 Arlington No. 79, Saskatchewan
 Arlington (Yukón)

 En Sudáfrica:
 Arlington (Sudáfrica)

 En el Reino Unido:
 Arlington (Devon)
 Arlington (East Sussex)
 Arlington (Gloucestershire)
 Baronía de Arlington